

Patronyme 

 Agustín Esteve (1753-1830), peintre espagnol.
 Alain Estève (1946-), ancien joueur de rugby à XV français.
 Celia Esteve Flores (1981-), chanteuse espagnole.
 Elodie Esteve (1998-), joueuse de pétanque française.
 Éric Estève (1951-), compositeur, auteur et chanteur français.
 Gilbert Estève (?-1996), ancien maire de Sélestat.
 Jean-Baptiste Estève de Latour (1768-1837), général français.
 Kevin Esteve Rigail (1989-), skieur alpin andorran.
 María Esteve (1974-), actrice espagnole.
 Martin-Roch-Xavier Estève (1772-1853), comte d'empire, administrateur français.
 Maurice Estève (1904-2001), peintre français.
 Patrick Estève (1959-), ancien joueur français de rugby à XV.
 Pierre Estève (1961-), auteur/compositeur de musique de films, de jeux vidéo et de musiques sur les matières.
 Rafael Esteve (1772-1849), graveur espagnol.
 Rafaël Estève (1926-), scénographe et metteur en scène français.
 Wilfrid Estève (1968-), photojournaliste, directeur artistique, enseignant.

Toponymes
 Saint-Estève : commune des Pyrénées-Orientales.
 Saint-Estève-Janson : commune des Bouches-du-Rhône.

Voir aussi
 Felip Aner d'Esteve (1781-1812) : homme politique aranais.
  (homonymie)